Даміан Кінтеро  — іспанський каратист, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу, Європи та Європейських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Даміан Кінтеро  на сайті World Karate Federation.

Іспанські каратисти
Іспанські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Аргентинські емігранти до Іспанії